Half Century steht für
Half Century Nunatak in der Antarktis
Second Half Century Award, US-Auszeichnung für Meteorologie und Hydrologie